Дагестанцы на Украине () — представители коренных народов Дагестана, проживающих на территории Украины. К ним относятся 10 основных народов Дагестана: аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасараны, ногайцы, рутульцы, агулы, цахуры, а также малые этнические группы: андийцы, ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, чамалинцы, цезы, включённые в состав аварцев, и кайтагцы с кубачинцами в составе даргинцев.

По переписи 2001 года, на Украине проживало 10 882 представителя народов Дагестана, больше всего в восточных областях: Донецкой (1 967), Харьковской (1 482), Днепропетровской (1 318). Наиболее многочисленными из дагестанских народов в Украине являются лезгины (4 349), даргинцы (1 610) и аварцы (1 496).

Историческая динамика 
К 1930-м годам дагестанцы в УССР были представлены исключительно лезгинами и лакцами, причём на первых приходилось абсолютное большинство — по переписи 1926 года 98,7% дагестанцев были лезгинами по национальности, и только 1,3% лакцами.

Во время индустриализации 1930-х годов в СССР многие выходцы из Дагестана начали поселяться на территории Украины, в частности, аварцы, кумыки, даргинцы, лакцы и другие. Численность дагестанцев в Украинской Советской Социалистической Республике увеличилась в 7,6 раз, с 234 в 1926 году до 1 775 человек в 1939 году. Лезгины продолжали оставаться крупнейшим дагестанским народом в Украине, однако их удельный вес среди дагестанцев сократился с почти 99% до 52%.

В 1940-50-е годы количество дагестанцев в УССР выросло более чем вдвое, до 3 823 человек. Продолжались тенденции к уменьшению удельного веса лезгин (с 52% в 1939 до 39% в 1959) и увеличению других народов, особенно табасаран, аварцев, лакцев и даргинцев.

В 1960-1980-х годах количество продолжало расти, причём темпы прироста постоянно увеличивались. Численность выросла до 4 387 человек в 1970 году (+15% по сравнению с 1959). По переписи 1979 года, насчитывалось уже 5 752 дагестанцев (+31% по сравнению с 1970). Особенно стремительное увеличение происходило в 1980-х годах, по переписи 1989 года в УССР насчитывалось уже 12 418 представителей народов Дагестана, что на 160% больше чем во время переписи 1979 года. Наибольший прирост в 1980-е годы показали цахуры (+903%), табасараны (+211%), рутульцы (+188%), наименьший — лакцы ( +56%) и ногайцы (+33%)

После распада СССР и провозглашения независимости Украины динамика существенно изменилась. Значительно сократился миграционный приток дагестанского населения, увеличился отток в Дагестан и другие регионы. Всё это, а также ухудшение демографической ситуации в Украине, которое не обошло и представителей народов Дагестана, привело к уменьшению между переписями 1989 и 2001 годов их в Украине с 12418 до 10882, или на 12,4%.

Несмотря на общее уменьшение количества дагестанских народов в 90-х годах, численность шести из них увеличилась. Помимо даргинцев (+4%), это были преимущественно малые народы: табасараны (+5%), ногайцы (+16%), рутульцы (+83%), агулы (+39%), Цахуры (+34%). Уменьшение численности было характерно для больших этносов: аварцев (-44%), кумыков (-17%), лезгин (-10%) и лакцев (-2%).

Динамика численности дагестанских народов в Украине по переписям:

Удельный вес разных народов в общей численности дагестанского населения

Дагестанские народы на Украине по оценкам на 2022 год:

Расселение 
Самым многочисленным дагестанским народом в Украине являются лезгины. Этническими лезгинами являются 40% дагестанцев Украины, несмотря на то, что по численности они уступают аварцам в самом Дагестане и составляют только 13,3% населения и являются только 4-м по численности этносом в республике, уступая аварцам (29,4%), даргинцам (17,0%) и кумыкам (14,9%).

В большинстве регионов Украины наибольшим дагестанским народом являются лезгины, за исключением некоторых областей с незначительным дагестанским населением и где наибольшими этносами являются:

 даргинцы — Волынская, Черкасская, Львовская области
 табасараны — Полтавская область
 лакцы — Киевская область
 аварцы — Ровенская область

Кроме того, в Винницкой области зафиксировано равное количество лезгин и даргинцев (по 30 человек), а на Крыму почти равное количество лезгин и ногайцев (246 и 245 человек соответственно).

Численность дагестанских народов в регионах Украины по переписи 2001 г.

Наиболее компактно населёнными среди дагестанских народов Украины являются ногайцы, почти 64% их представителей проживают в Крыму. Другие народы расселены более равномерно, с высокой концентрацией в восточных областях и низкой в западных.
 
Регионы с наибольшим количеством представителей народов Дагестана:

 Лезгины — Донецкая 1129 (26,0%), Харьковская 724 (16,6%), Днепропетровская 402 (9,2%)
 Даргинцы — Днепропетровская 386 (24,0%), Одесская 179 (11,1%), Луганская 156 (9,7%)
 Аварцы — Донецкая 271 (18,1%), Харьковская 178 (11,9%), Днепропетровская 173 (11,6%)
 Лакцы — Киевская 204 (20,0%), Харьковская 158 (15,5%), г. Киев 149 (14,6%)
 Табасараны — Харьковская 227 (23,2%), Запорожская 170 (17,4%), Донецкая 149 (15,3%)
 Кумыки — Днепропетровская 159 (22,1%), г. Киев 118 (16,4%), Донецкая 74 (10,3%)
 Ногайцы — Крым 245 (63,6%), Одесская 30 (7,8%), Донецкая 24 (6,2%)
 Рутульцы — Днепропетровская 31 (22,6%), Донецкая 29 (21,2%), Харьковская 19 (13,9%)
 Агулы — Донецкая 30 (27,8%), Луганская 18 (16,7%), Запорожская 15 (13,9%)
 Цахуры — Днепропетровская 22 (26,5%), Запорожская 15 (18,1%), Киевская, Луганская и г. Киев по 8 (9,6%)

Численность дагестанских народов в макрорегионах по переписи 2001 г.

Доля макрорегионов в численности дагестанских народов по переписи 2001 г.

Язык 
Большинство представителей народов Дагестана во время переписи 2001 года назвали родным языком русский (51,2%), тогда как язык своей национальности назвали родным только 34,2%, украинский — 11,2%, другой — 2,7%.

Только среди ногайцев и табасаран большинство (59% и 49% соответственно) назвали родным язык своей национальности, тогда как среди других национальностей большинство назвали родным русский — от 49% среди кумыков и агулов до 58—59% среди даргинцев и рутульцев.

Наиболее ассимилированными являются лакцы, цахуры и агулы — менее 20% их представителей назвали родным язык своей национальности.

В процентном соотношении:

Воинское формирование 

На Украине действует дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля, который воюет в российско-украинской войне на стороне ВСУ.

Примечания 

Народы Украины
Нахско-дагестанские народы
Дагестанская диаспора